Уточка:
 Уточка — иное (уменьшительное) название утки.

Топоним 
 Уточка — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Уточка — река Ленинградской области, приток Лубенки.
 Уточка — река в Пермском крае, приток Чёрмоза.
 Уточка — река в Иркутской области, приток Мольки.
 Уточка — озеро в Омской области.
 Уточка — болото в Новосибирской области.

См. также 
 
 
 
 Белая уточка
 Кривая уточка